Карула:
 Карула — бывшая волость в Эстонии, в составе уезда Валгамаа.
 Карула — национальный парк в Эстонии. 
 Карула — железнодорожная станция в Эстонии.
 Карула — деревня в уезде Валгамаа, Эстония.
 Карула — деревня в уезде Вильяндимаа, Эстония.
 Карула — деревня в уезде Ляэне-Вирумаа, Эстония.